Делуиз — фамилия. Известные носители:
 Делуиз, Дом
 Делуиз, Питер
 Делуиз, Майкл
 Делуиз, Дэвид